GPE steht für:
 GPE Palmtop Environment, Freie-Software-GUI-Umgebung für PDAs, die unter dem GNU/Linux-Betriebssystem laufen.
 Geschwindigkeitsprüfeinrichtung, induktive Sicherheitseinrichtung im Schienennetz
 Gefrierpunktserniedrigung
 Guts Pie Earshot, deutsches Duo
 Grand Paris Express, bedeutendes U-Bahn-Ausbauprojekt im Großraum Paris
 GP Express Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Regionalfluggesellschaft
Gross Pitaevskii Equation, zeitliche Entwicklung des Kondensats  eines quantenmechanischen Vielteilchensystems in einem externen Potential

GpE steht für:
 Greenpeace Energy, deutscher Energieversorger

gpe steht für:
 Ghanaisches Pidgin (ISO-639-3-Code), englisch-basierte Pidgin-Sprache in Ghana

Abkürzung